Devon, een graafschap in de Engelse regio South West England
Devon (Canada), een plaats (town) in de Canadese provincie Alberta
Devon (pornoactrice), een Amerikaanse pornoactrice
Devon (rivier), een stroom in het Engelse graafschap Nottinghamshire
Devon (rund), een runderras
Devon-Berwyn, een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Devoneiland, een eiland in de Noordelijke IJszee
Devon Rex, een kattenras dat zijn oorsprong vindt in het Engelse Devonshire
Devon Energy, een Amerikaans oliebedrijf